Андорра принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Франция), но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 5 горнолыжников.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 Andorra at the 1992 Albertville Winter Games 
 Official Report of the 1992 Olympic Winter Games

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года